Entente (do francês entente: 'acordo de vontades') significa entendimento, pacto ou aliança, especialmente no plano político-diplomático, e pode se referir a uma série de acordos:

 Tríplice Entente: aliança militar entre o Reino Unido, a França e o Império Russo, resultante da Entente Anglo-russa (1907), da Entente Cordiale (1904) e da Aliança franco-russa (1892). 
 Entente Cordiale (1904), entre a França e o Reino Unido.
 Entente anglo-russa (1907-1918), entre o Reino Unido e a Rússia.
 Pequena Entente  (1920-1938), entre a Romênia, a Checoslováquia e o Reino da Iugoslávia
 Entente do Báltico (1934-1939), entre Lituânia, Letônia e Estônia.
 Entente dos Balcãs (1934-1941), entre  Iugoslávia, Romênia, Turquia e Grécia. 
 Conselho da Entente (desde 1959), organização de cooperação regional, principalmente econômica, da África Ocidental, incluindo Costa do Marfim, Burkina Faso, Benin, Níger e (a partir de 1966) Togo

 Nota: Os termos Entente, Tríplice Entente, Potências da Entente, e Forças da Entente também se referem (informalmente) aos Aliados da Primeira Guerra Mundial, isto é, às potências contrárias aos Impérios Centrais.

Desambiguação